Acul-du-Nord — comuna do departamento do Norte, Haiti
 Acul-du-Nord (arrondissement) — arrodissement no departamento do Norte, Haiti
 Laguna San Juan Acul — laguna no departamento de El Petén, Guatemala

Desambiguações de topônimos